Костадина А. Хаджова е български революционерка, стружка деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Костадина Хаджова е родена в град Струга, тогава в Османската империя. Влиза във ВМОРО. Служи като организаторка. В Струга заедно със Славка Пушкарова, Царева Гълъбова и други създава женското дружество „Светлина".

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Струга
Български общественици от Македония
Деятелки на ВМОРО
Костадина